

Origine
Figlio primogenito del duca di Guascogna Semen I († 816) e della moglie Onneca..

Biografia 
Quando, nell'816, il padre fu deposto da Ludovico il Pio, García fu eletto a subentrargli nel titolo.

Secondo la Charte d'Alaon, Garcia morì come il padre durante una ribellione, nell'818, e gli succedette il cugino Lupo III, figlio di Centulo.

Discendenza 
Di Garcia non si conosce alcuna discendenza.

Note

Voci correlate 
 Storia della Gallia tardo-antica e alto-medioevale 
 Franchi (storia dei regni Franchi)
 Sovrani franchi
 Duchi d'Aquitania
 Duchi di Guascogna
 Conti di Tolosa 
 Storia della Francia

Collegamenti esterni 
   Foundation for Medieval Genealogy:  DUKES and COUNTS of GASCONY (760-1039).

Duchi di Guascogna